CHRD-FM, station de radio québécoise ;
 Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (CHRD), musée de Lyon.
Cafés, Hôtels, Restaurants et Discothèques (CHRD)